Чаян:

 Чаян — татарский еженедельный журнал юмора и сатиры, основанный в 1923 году.
 Чаян, Махир (1945—1972) — основал Народно-освободительную Партию-Фронт Турции.